Gaudenci (músic), autor romà d'un tractat de música 
 Gaudenci de Brèscia, bisbe de Brescia
 Gaudenci de Novara, bisbe de Novara